Dipturus flindersi  — вид хрящевых рыб семейства ромбовых скатов отряда скатообразных. Обитают в субтропических водах, омывающих южное побережье Австралии. Встречаются на глубине до 54 м. Их крупные, уплощённые грудные плавники образуют диск в виде ромба со округлым рылом. Максимальная зарегистрированная длина 32,6 см. Откладывают яйца.

Таксономия 
Впервые вид был научно описан в 2008 году как Dentiraja flindersi. Голотип представляет собой половозрелого самца длиной 29.3 см, пойманного у берегов Южной Австралии () на глубине 32 м. Паратипы: взрослые самцы длиной 27—31,6 см, неполовозрелые самцы длиной 17,4—24,2 см, молодой самец длиной 25,1 см и самки длиной 26,9—32,6 см, пойманные там же на глубине 30—54 м. Вид назван по географическому месту обитания (провинция Flindersian).

Ареал 
Эти бентопелагические скаты являются эндемиками южных вод Австралии. Встречаются на глубине от 27 до 54 м.

Описание 
Широкие и плоские грудные плавники этих скатов образуют ромбический диск с округлым рылом и закруглёнными краями. На вентральной стороне диска расположены 5 жаберных щелей, ноздри и рот. На длинном хвосте имеются латеральные складки. У этих скатов 2 редуцированных спинных плавника и редуцированный хвостовой плавник.

Ширина диска в 1,1—1,2 раза больше длины и равна 64—71 % длины тела. Удлинённое и заострённое рыло образует угол 100—114°. Длина короткого хвоста составляет 0,8—0,9 расстояния от кончика рыла до клоаки. Хвост довольно широкий. Его ширина в средней части равна 2,0—2,8 его высоты и 2,0—2,6 у основания первого спинного плавника. Расстояние от кончика рыла до верхней челюсти составляет 11—13 % длины тела и в 1,2—1,3 раза превосходит дистанцию между ноздрями. Длина головы по вентральной стороне равна 27—31 % длины тела. Длина рыла в 2,1—2,6 превосходит, а диаметр глаза равна 54—77 % межглазничного пространства. Высота первого спинного плавника в 1,8—2,4 раза больше длины его основания. Расстояние между началом основания первого спинного плавника и кончиком хвоста в 2,1—2,6 раза превосходит длину его основания и в 8 раз длину хвостового плавника. Брюшные плавники крупные. Длина задней лопасти у взрослых самцов достигает 25 % длины тела, а длина передней лопасти составляет 60—69 % длины задней. Длина птеригоподиев равна 26 % длины тела. Дорсальная поверхность переднего края диска покрыта полосой шипиков. Вентральная поверхность голая. В затылочной области имеются 0—5 шипов, маларные колючки обычно мелкие, хвост покрыт 3 рядами колючек. Грудные плавники образованы 70—74 лучами. Количество позвонков 94—109. На верхней челюсти имеются 34—41 зубных рядов. Дорсальная поверхность диска желтовато-коричневого цвета, иногда пятнистая. Вентральная поверхность бледно-жёлтая или беловатая. Кончик рыла чёрный. Максимальная зарегистрированная длина 32,6 см.

Биология 
Подобно прочим ромбовым эти скаты откладывают яйца, заключённые в жёсткую роговую капсулу с выступами на концах. Длина капсулы 5,6—6,9 см, а ширина 4,5—5,3 см. Эмбрионы питаются исключительно желтком. Размер неполовозрелых самцов колеблется в пределах 41,5—53,4 см. Наименьшая свободноплавающая особь имела длину 22 см.

Взаимодействие с человеком 
Данных для оценки Международным союзом охраны природы охранного статуса вида недостаточно.

Примечания

Ссылки 
 

Dipturus
Рыбы Индо-Тихоокеанской области
Животные, описанные в 2008 году